Флаг муниципального образования Калу́жское сельское поселение Северского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 7 декабря 2010 года решением Совета Калужского сельского поселения № 52 и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6795.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящие из четырёх равных частей — зелёных вверху у древка и внизу у свободного края и малиновых; посередине изображена белая горизонтальная волнистая линия в 1/4 ширины полотнища и поверх неё жёлтое солнце».

Обоснование символики 
Станица Калужская была основана в 1864 году казаками из Кубанского и Черноморского казачьего войска на реке Супс. Первое время станица именовалась Супской, а затем была переименована в Калужскую, в честь Калужского пехотного полка, некогда здесь размещавшегося.

Символика фигур на флаге поселения многозначна:

— белая волнистая полоса, заимствованная из Калужского герба указывает на название поселения — Калужское.

— волнистая полоса — река Супс, на которой была основана станица Калужская — центр сельского поселения. Полоса, дополненная солнцем — символом жизни, тепла, добра, силы, аллегорически показывает название реки. Супс в переводе с адыгейского (шап-сугского) означает — добрая река.

— деление полотнища образно символизирует казачество, как основное население сельского поселения. Традиционно казаки помимо несения воинской службы занимались сельским хозяйством и обустройством территории проживания.

Малиновый цвет (пурпур) — определяющий цвет запорожского, черноморского, а затем и кубанского казачества, в том числе казаков, переселившихся из казачьих станиц и основавших станицу Калужскую. Пурпур — цвет достоинства, славы, почёта и величия.

Зелёный цвет отражает богатую природу поселения, его сельское хозяйство, а также это символ, плодородия, здоровья, молодости.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, стабильности, богатства, уважения и интеллекта.

Примечания 

Флаги с изображением солнца